Адресный уголок () — напечатанный текст с указанием обратного адреса, иногда сопровождаемый графическим изображением, в верхнем левом углу маркированного конверта или конверта, предназначенного для наклеивания на него обычных почтовых марок. Адресные уголки используются для указания обратного адреса отправителя в целях облегчения возврата нерозданного почтового отправления.

Существует четыре основных вида адресных уголков:

 Адресные уголки с частичной просьбой () представляют собой просто шаблон, позволяющий отправителю указать количество дней, в течение которых конверт нерозданного почтового отправления должен храниться на почте до его возврата отправителю, плюс полное имя и адрес отправителя, например «Через __ дней вернуть …»;
 На адресных уголках с просьбой общего характера () указывается название государства или владения, например «Филиппинские острова»;
 На адресных уголках с просьбой почтового отделения () напечатано конкретное название почтового отделения, например «Кристобаль, зона канала»;
 Адресные уголки с просьбой специального характера () содержат полное имя и адрес отправителя. Они использовались коммерческими компаниями с большим объемом корреспонденции. Обычно их заказывают в количестве, кратном 500.

См. также 
 Почтовая карточка
 Коллекционная карточка

Примечания 

Филателистические термины
Почтовые конверты